Mikhailov eller Michailov kan syfta på följande personer:
 Boris Mikhailov, ukrainsk fotograf (född 1938)
 Boris Michajlov, rysk ishockeyspelare (född 1944)